Деменино — название населённых пунктов:

Россия 
 Деменино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Деменино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Деменино — село в Хомутовском районе Курской области.
 Деменино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Деменино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Деменино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Деменино — деревня в Угранском районе Смоленской области.